Patrik Zackrisson (né le  à Ekerö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière en senior avec le Skå IK en Division 1 avant de rejoindre la saison suivante les équipes de jeunes du Frölunda HC. Il débute en Elitserien en 2005. En 2007, il est choisi en sixième ronde en  par les Sharks de San José lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Skå IK || Division 1 ||17 ||3 || 6 ||9 ||4 || || || || || 
|-
|2005-2006 || Frölunda HC || Elitserien ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rögle BK || Allsvenskan ||29 ||16 ||18 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Linköpings HC || Elitserien ||55 ||4 ||9 ||13 ||35 ||16 ||3 ||1 ||4 ||12
|-
|2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien ||54 ||15 ||19 ||34 ||12 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien || 45|| 16|| 16|| 32|| 20|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Linköpings HC || Elitserien || 55|| 16|| 15|| 30|| 8|| 7|| 4|| 3|| 7||0
|-
|2011-2012 || Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 8|| 13|| 21|| 36|| 12|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
|2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 25|| 4|| 9|| 13|| 10|| 10|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 54|| 7|| 10|| 17|| 20|| 22|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 52 || 10 || 25 || 35 || 20 || 15 || 4 || 9 || 13 || 4
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 52 || 15 || 33 || 48 || 68 || 16 || 2 || 8 || 10 || 6
|-
| 2016-2017|| HC Lugano || NLA || 35|| 5|| 14|| 19|| 14|| 9|| 1 || 5|| 6|| 8
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 13|| 29|| 42|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 38|| 5|| 6|| 11|| 6|| 11|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2019-2020 || Leksands IF || SHL ||51 ||7 ||14 ||21 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Leksands IF || SHL ||44 ||8 ||21 ||29 ||57 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2021-2022|| Leksands IF || SHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2005 || align="left"|  U18 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 3|| 5|| 0|| -1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"|  U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 12|| +1|| align="left"| de l'élite
|-
| 2018 || align="left"|  || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| +4|| align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Rögle BK
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HC Lugano
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Leksands IF